Questa è una lista non esaustiva di manga creati da Osamu Tezuka. Nel corso della sua carriera, Tezuka ha disegnato più di 150.000 tavole e creato più di 700 titoli. Il presente elenco raccoglie le opere più rappresentative della sua produzione, indicate da Tezuka stesso e dal suo staff di collaboratori e presentate nel sito ufficiale.

Nell'elenco sono inserite serie lunghe o brevi; salvo rare eccezioni, sono escluse le strisce, le illustrazioni e materiale simile; i racconti pubblicati originariamente su rivista e poi raccolti in volumi antologici sono presentati con l'anno di pubblicazione e il numero di volumi corrispondente (esempio: , poi raccolto in ). Per una più esaustiva bibliografia, si veda la raccolta completa delle opere di Tezuka, , pubblicata da Kōdansha in 400 volumi, e l'appendice bibliografica presentata nel quarto volume della biografia su Tezuka pubblicata in Italia dalla Coconino Press. I titoli sono qui indicati in prima edizione in formato tankōbon. Le edizioni italiane possono presentare delle variazioni nel numero complessivo di volumi oppure nella traduzione dei titoli (esempio: /Il Condominio degli Yokai e altre storie. Lion Books 1, I Cento Demoni e altre storie. Lion Books 2 etc.).

Note

Voci correlate 
 Osamu Tezuka

Osamu Tezuka
Tezuka, Osamu